(6312) Робхайнлайн () — астероид главного пояса, который был открыт 14 сентября 1990 года американским астрономом Генри Хольтом в Паломарской обсерватории и назван в честь известного американского писателя-фантаста Роберта Хайнлайна.

См. также 
 Список астероидов (6301—6400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Роберт Хайнлайн
Астероиды, открытые Генри Хольтом
Астероиды, названные в честь людей